Rudetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rudetjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Rudetjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Rudtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn